Mörlbach ist ei geographischer Name:

Orte:
 Mörlbach (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Mörlbach (Gallmersgarten), Ortsteil der Gemeinde Gallmersgarten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Burgstall Mörlbach, abgegangene Burg in Mörlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gewässer:
  Mörlbach (Erlbach), linker Oberlauf des Erlbachs (zur Ens, zur Aisch) bis nahe dem Hilpertshof, Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern